Fehringer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Fehringer (1917–1960), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Andrea Fehringer (* 1959), österreichische Journalistin und Autorin
 Arno Fehringer (1907–1974), deutscher Maler, Grafiker, Drucker, Lyriker und Philosoph

 Hermann Fehringer (* 1962), österreichischer Leichtathlet
 Kurt Fehringer (1920–1983), deutscher Mathematiklehrer
 Otto Fehringer (1887–1964), deutscher Ornithologe